Дахада́евский район (; с 1928 по 1930 года — Ураринский район) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Уркарах.

География 
Расположен на юго-востоке Дагестана, на востоке горного Дагестана. Граничит на севере с Сергокалинским, на востоке — с Кайтагским, на юге — с Агульским , на юго-западе — с Кулинским, на западе — с Акушинским районами Дагестана. Помимо этого, район имеет отдалённые равнинные анклавы вокруг сёл Морское и Новый Уркарах в окружении Дербентского района, а также анклав села Шаласи в окружении Каякентского района.

Общая площадь земель района — 760 км².

История 
Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 г. в результате реорганизации бывших Даргинского, Кайтаго-Табасаранского и Лакского округов образован Ураринский кантон с центром в с. Урари. Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 г. кантон преобразован в район. Постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 19.04.1930 г. район переименован в Дахадаевский в честь Махача Дахадаева. 18.10.1930 г. районный центр перенесен в с. Уркарах. Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 г. упразднен, территория передана в состав укрупненного Кайтагского сельского района. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. район восстановлен в прежних границах.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 36,5 тыс. чел.
 2035 — 37,04 тыс. чел.

 Национальный состав
По национальному составу: Даргинцы — 36 344 чел. (99 %)

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Дахадаевский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 26 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 64 сельских населённых пункта:

 Кутаны
Сёла Морское и Новый Уркарах являются отдалёнными анклавами Дахадаевского района на территории равнинного Дербентского района, а село Шаласи —  на территории равнинного Каякентского района Дагестана.  А сёла Дейбук и Викри, наоборот, являются анклавами Каякентского района на территории Дахадаевского района.

Руководители 
 Глава районной администрации — Омаров Джарулла Рабаданович.
 Председатель местного самоуправления (Совет Народных депутатов) — Ибрагимов Ахмед Магомедович.

Достопримечательности 
На территории Дахадаевского района находится знаменитая крепость-село Кала-Корейш — столица Кайтагского уцмийства, в с. Дибгаши есть наскальные рисунки. Также есть четыре сигнальные башни (в с. Кубачи, с. Ицари, с. Зубанчи, с. Кища). В Дахадаевском районе так же есть села, прославившиеся своими мастерами-кузнецами. Село Харбук, известное как село оружейников-кузнецов, которые обрабатывали металл и делали оружия и сельскохозяйственные инструменты, позже прозвали как село — Железных людей, село Кубачи, славящееся ювелирным делом и обработкой металла.

Всего на территории района 420 памятников культурного наследия, в том числе 8 памятников федерального и 308 республиканского значения.

Экономика 
Экономика Дахадаевского района в основном состоит из сельского хозяйства, скотоводчества и птицеводства, а также на производстве ювелирных изделий. Промышленность района представлена предприятием ГУП «КХК», в котором занято 523 человека. Основным видом производимой продукции являются ювелирные изделия. Общий объём выпущенной продукции в 2010 году составил 17180 тыс. рублей.

Примечания 

Комментарии

Ссылки